Il doppio del torneo di tennis Sports Authority of Thailand 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Li Ting e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Ayu-Fani Damayanti e Lavinia Tananta 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki /  Pemra Özgen (semifinali)
 Julia Cohen /  Melanie Klaffner (quarti di finale)

 Ayu-Fani Damayanti /  Lavinia Tananta (finale)
 Alison Bai /  Nikola Hofmanová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sports Authority of Thailand 2011